Beavis and Butt-head Do U. — приключенческая компьютерная игра по мотивам американского мультипликационного сериала «Бивис и Баттхед», созданного Майком Джаджем. Игра была разработана компанией Illusions Gaming Company и издана GT Interactive 31 января 1999 года.

В СНГ игра была локализована и распространялась несколькими пиратскими компаниями.

Обзор игры 
Мистер Ван Дриссен ведёт класс на экскурсию в колледж, где ученики должны будут ознакомиться с жизнью кампуса. Каждому ученику выдаётся обходной лист, с указанием мест, которые нужно посетить (общежитие, библиотека, класс биологии, студенческая радиостанция, ферма, стадион, класс искусства и класс музыки). В каждом месте нужно будет выполнить какое-нибудь задание, чтобы получить отметку в лист.

Цель игры заполнить обходной лист и попутно попасть на „крутую“ студенческую вечеринку.

Из второстепенных персонажей в игре присутствует только Ван Дриссен.

Оценки 
Игра была встречена довольно прохладно. На сайте GameRankings с учётом нескольких рецензий игра имеет средний балл 55.83%. На сайте AG.ru игра имеет оценку игроков 73%.

Примечания

Ссылки 
 Beavis and Butt-head Do U. на сайте GameRankings.
 Beavis and Butt-head Do U. на сайте GameFAQs.
 Beavis and Butt-head Do U. на сайте AG.ru.
 Рецензия на русском языке.

Игры о Бивисе и Баттхеде
Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 1999 года
Игры только для Windows